Ги Моке () — станция линии 13 Парижского метрополитена расположенная на границе XVII и XVIII округов Парижа.

История 
 Станция открылась 26 февраля 1911 года в составе пускового участка Сен-Лазар — Порт-де-Сент-Уэн, образовавшего тогдашнюю линию B компании Север-Юг. Станция переименовывалась дважды: до 1912 года она носила название "Каррефур Маркаде", а в 1912-1946 годах — "Маркаде — Баланьи", по фамилии первого мэра XVIII округа Парижа Огюста Баланьи. 27 января 1946 года станция получила современное название (вместе с переименованием улицы Баланьи) в память о французском коммунисте Ги Моке, погибшем от рук нацистов.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году он вырос до  пассажиров (97 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро)

Конструкция и оформление 
Станция построена по типовому парижскому проекту. На одной из станционных платформ установлена витрина, в которой 22 октября 2007 года открылась мемориальная выставка памяти Ги Моке, материалы к которой были отобраны его сыном, Проспером Моке.. В 2010 году, во время реновации станции, на станции был вывешен плакат, на котором был изображён фотопортрет Ги Моке и описана его краткая биография.

Галерея

Выставка памяти Ги Моке

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XVII округа Парижа
Станции метрополитена XVIII округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1911 году